Ocnița – miasto w Mołdawii
 rejon Ocnița – rejon w Mołdawii
 Ocnița – wieś w rejonie Kamionka w Naddniestrzu w Mołdawii
 Ocnița – wieś i gmina w okręgu Dymbowica w Rumunii
 Ocnița – wieś i gmina w okręgu Bistrița-Năsăud w Rumunii